Angermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich Angermüller (1928–2013), deutscher Politikwissenschaftler
 Horst Angermüller (1926–2012), deutscher Dramaturg, Autor und Szenarist
 Josef Angermüller (1949–1977), deutscher Motorrad-Bahnrennfahre
 Monique Angermüller (* 1984), deutsche Eisschnellläuferin
 Rudolph Angermüller (1940–2021), deutscher Musikwissenschaftler

Angermüller bezeichnet:
 Angermüller (Unternehmen), ein Unternehmen aus Untersiemau